Indonesië
 Terangun (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gayo Lues in de provincie Atjeh
 Terangun (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gayo Lues in de provincie Atjeh